Пяэскюла () — эстонский топоним:
 Пяэскюла — микрорайон таллинского района Нымме
 Пяэскюла — станция Эстонских железных дорог, конечный пункт первого на постсоветском пространстве электрифицированного участка железных дорог
 Пяэскюла — моторвагонное депо компании Elron.